L'edizione 1948 della Vtoraja Gruppa fu la 9ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale della .

Stagione

Formula 
La formula dell'edizione precedente fu sostanzialmente confermata con alcune differenze: il numero di squadre fu ulteriormente allargato, raggiungendo il numero record di 75; il girone Transcaucasia si chiamava ora Girone Sud; il Girone Ucraino era ulteriormente di viso in due sottogironi, con girone finale riservato alle prime due di ciascun girone (in tale circostanza furono disputate gare di sola andata).

I sei diversi gironi, ciascuno con differente numero di squadre, era perciò così composto:
Zona Centrale: 15 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche;
Russia 1: 14 squadre esclusivamente russe;
Russia 2: 13 squadre esclusivamente russe;
Ucraina: 16 squadre esclusivamente ucraine ad eccezione della Dinamo Chișinău, ulteriormente divise in:
Girone A: 8 squadre;
Girone B: 8 squadre;
Sud: 10 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche;
Asia centrale: 7 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche.

In ciascun girone le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le sei vincitrici di ciascun girone si affrontavano in un girone finale con gare di sola andata (giocate tutte allo stadio Dinamo di Charkiv), sempre con il sistema che prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta: la vincitrice di tale girone veniva promossa in Pervaja Gruppa. Non essendo previsti criteri di definizione della classifica in caso di pari merito, in alcuni casi fu necessario fare ricorso a gare di spareggio per decidere la prima del girone.

Essendo questo l'ultimo livello del campionato, non erano previste retrocessioni.

Girone Zona Centrale

Classifica finale

Verdetti
Metallurg Mosca ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 1

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kazan ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 2

Classifica finale

Spareggio
Dzeržinec Čeljabinsk-DO Novosibirsk 3-1

Verdetti
Dzeržinec Čeljabinsk ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Ucraina

Girone A

Classifica finale

Verdetti
Lokomotiv Charkiv e Stal ammessi al girone finale ucraino.

Risultati

Girone B

Classifica finale

Verdetti
Bol'ševik Mukačeve e ODO Kiev ammessi al girone finale ucraino.

Risultati

Girone Finale

Classifica finale

Spareggio
Lokomotiv Charkiv - Stal Dnipropetrovs'k 3-1

Verdetti
Lokomotiv Charkiv ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Sud

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Erevan ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Asia Centrale

Classifica finale

Verdetti
ODO Tashkent ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Finale
Tutte le partite furono disputate a Charkiv tra il 20 e il 31 ottobre 1948.

Risultati

Verdetti
Lokomotiv Charkiv promosso in Pervaja Gruppa 1949
A fine stagione furono ugualmente ammesse in Pervaja Gruppa le squadre della Dinamo Erevan (RSS Armena), Daugava Riga (RSS Lettone), Šachtër Stalino (RSS Ucraina) e Neftyanik Baku (RSS Azera), probabilmente per motivi geografici (ognuna delle squadre proveniva da una repubblica sovietica differente).

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa 1948
Kubok SSSR 1948

Collegamenti esterni

Calcio nel 1948
1948